En Pologne, Graniczna peut faire référence à :

 Graniczna, un village dans la voïvodie de Basse-Silésie,
 Graniczna, un village dans la voïvodie de Lublin,
 Graniczna, un village dans la voïvodie de Poméranie,
 Graniczna, un village dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale.